World Trade Center, magyarul Világkereskedelmi Központ, eredetileg hét épületből álló épületkomplexum New York város Manhattan kerületében
 World Trade Center, amerikai film, mely a 2001. szeptember 11-i terrortámadás eseményeit dolgozza fel